Жирково — название населённых пунктов в России:

 Жирково — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Жирково — деревня в Демянском районе Новгородской области.